Rörflotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rörflotjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Rörflotjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn